Seek bezeichnet:

 in der englischen Sprache suchen oder aufspüren
 dort auch Namensteil des Versteckspiels: Hide and Seek
 in der EDV die Positionierung eines Datenträgers an die gewünschte Stelle durch Drehen oder Spulen, siehe Zugriffszeit

Siehe auch:
 Siek